Brommaplan (metrostation) - metrostation in Stockholm, gelegen aan onderstaand plein
 Brommaplan (plein)